Il cognome Annoni può indicare alcune famiglie originarie del Ducato di Milano, o vari loro membri, o edifici storici appartenuti ad essi.

Persone 
 Annoni (famiglia) – famiglia nobile di Milano
 Aldo Annoni – Politico e senatore italiano (1831-1900)
 Alessandro Annoni – Aristocratico e politico italiano (1770-1825)
 Ambrogio Annoni – Architetto italiano (1882-1954)
 Carlo Annoni – Presbitero, storico e archeologo italiano (1795-1879)
 Emanuele Annoni – Generale e aviatore italiano, asso della Regia Aeronautica (1916-2004)
 Enrico Annoni – Calciatore italiano (1966)
 Francesco Annoni – Generale del risorgimento italiano (1804-1872)
 Franco Annoni – Scultore, disegnatore e designer svizzero (1924-1992)
 Giovanni Annoni – Generale italiano (1911-1970)
 Giuseppe Annoni – Architetto italiano (1959)
 Hieronymus Annoni – Teologo, predicatore e innografo riformato svizzero (1697-1770)
 Luigi Annoni – Ciclista italiano (1890-1974)
 Mario Annoni – Politico svizzero (1954- )
 Paolo Annoni – Calciatore italiano (1970- )
 Pietro Annoni – Canottiere italiano (1886-1960)

Edifici storici 
 Palazzo Annoni – Palazzo storico seicentesco di Milano
 Villa Annoni – Villa storica ottocentesca sita a Cuggiono